Mannen i skuggan kan syfta på:

 Mannen i skuggan (1957) – en brittisk film från 1957 med originaltiteln Man in the Shadow
 Mannen i skuggan (1978) – en svensk-jugoslavisk film från 1978